Alex Emenike – ex calciatore nigeriano, difensore
 Emmanuel Emenike – ex calciatore nigeriano, attaccante
 Uchenna Benneth Emenike – ingegnere, scrittore e attore teatrale nigeriano
 Uzoechi Osisioma Emenike – cantautore e produttore discografico britannico noto con lo pseudonimo di MNEK
 Uzoma Emenike – politico, scrittore e diplomatico nigeriano